Clínica Alemana puede referirse a los siguientes artículos:

Clínicas

En Chile 
Clínica Alemana de Santiago;
Clínica Alemana de Temuco;
Clínica Alemana de Valdivia